Вугільна вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вугільна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Вугільна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Вугільна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Вугільна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Вугільна вулиця — вулиця в місті Севастополь.

Вулиці